El Memorial Lió-Japó Japó-França, fundat inicialment l'any 2004 al domini del Château de Bois Franc a Jarnioux, s'ha establert des del 8 de desembre de 2014 al domini públic del municipi de Gleizé. Recorda la memòria i la història del Japó a França al Roine, Beaujolais, Lió, Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux i Liergues i els vincles històrics i oficials establerts amb la prefectura d'Okayama, la província de Mimasaka, Mimasaka, Ōhara-Cho i Yokohama. Aquest lloc va ser patrocinat successivament per tretze nacions, Japó, França, Cambodja, els deu països de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic i Rússia. Hi floten de manera permanent disset banderes lliurades oficialment pels poders públics interessats, les del Japó, França, Cambodja, l'ASEAN, Rússia, Mimasaka, el Roine, la Regió Centre, la Regió de Borgonya, el clan Mori, del Senyoriu de Doat, el Hyoho Niten Ichi Ryu, 150è aniversari de les relacions franco-japoneses, Club Lyon-Japon, Sagrad Cor Reial, del Sagrat Cor Tricolor i l'Esperit Sant.

Galeria

Banderes

Vegeu també 
 Miyamoto Musashi

Webs externes 
 Mimasaka.fr
 Ajuntament de Mimasaka
 Lloc oficial

Referències 

Memorials
Edificis de França